Петра Квитова — победительница турнира.

Чемпионка двух предыдущих розыгрышей — американка Серена Уильямс — защищала свои титулы, но уступила в четвертом круге Марион Бартоли.

Общая информация 
Впервые с 1913 года все четвертьфиналистки представляли европейские страны.

Впервые с 1998 года на соревнованиях серии Большого шлема побеждает чешка. Предыдущей представительницей этой страны, выигрывавшей подобное соревнование была Яна Новотна, также победившая в том году на Уимблдоне.

Впервые с 2004 года теннисистка открывает счёт своим титулам на турнирах Большого шлема на Уимблдоне. Тогда это была россиянка Мария Шарапова.

Впервые с 2008 года победительницей Уимблдона становится не победительница Australian Open или Roland Garros того же сезона.

В пятый раз подряд финал турнира закончился в двух сетах и второй год подряд проигравшей финалисткой была представительница России.

Квитова становится первой чемпионкой взрослого турнира Большого шлема, родившаяся в 1990 году или позже.

Сеянные теннисистки 

  Каролина Возняцки (Четвёртый раунд)
  Вера Звонарёва (Третий раунд)
  Ли На (Второй раунд)
  Виктория Азаренко (Полуфинал)
  Мария Шарапова (Финал)
  Франческа Скьявоне (Третий раунд)
  Серена Уильямс (Червёртый раунд)
  '''Петра Квитова (Титул)
  Марион Бартоли (Четвертьфинал)
  Саманта Стосур (Первый раунд)
  Андреа Петкович (Третий раунд)
  Светлана Кузнецова (Третий раунд)
  Агнешка Радваньская (Второй раунд)
  Анастасия Павлюченкова (Второй раунд)
  Елена Янкович (Первый раунд)
  Юлия Гёргес ''(Третий раунд)

<ol start=17>
 Кайя Канепи ''(Первый раунд)
 Ана Иванович ''(Третий раунд)
 Янина Викмайер ''(Червёртый раунд)
 Пэн Шуай ''(Червёртый раунд)
 Флавия Пеннетта ''(Третий раунд)
 Шахар Пеер ''(Первый раунд)
 Винус Уильямс ''(Червёртый раунд)
 Доминика Цибулкова ''(Четвертьфинал)
 Даниэла Гантухова ''(Третий раунд)
 Мария Кириленко ''(Третий раунд)
 Ярмила Гайдошова ''(Третий раунд)
 Екатерина Макарова '' (Первый раунд)
 Роберта Винчи ''(Третий раунд)
 Бетани Маттек-Сандс ''(Первый раунд)
 Луция Шафаржова ''(Второй раунд)
 Цветана Пиронкова (Четвертьфинал)
</ol>

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Наоми Броуди (Первый раунд)
  Кэти О`Брайен (Первый раунд)
  Лора Робсон (Второй раунд)
  Хезер Уотсон (Первый раунд)

<ol start="5">
<li>  Эмили Уэбли-Смит (Первый раунд)
<li>  Сабина Лисицки (Полуфинал)
<li>  Элени Данилиду (Второй раунд)
<li>  Мелинда Цинк (PR, Третий раунд)

 Победители квалификационного отбора 

  Мона Бартель (Первый раунд)
  Камила Джорджи (Первый раунд)
  Александра Возняк (Первый раунд)
  Марина Эракович (Второй раунд)
  Виталия Дьяченко (Первый раунд)
  Алекса Глатч (Первый раунд)
  Ирина Фалькони (Первый раунд)

<ol start="8">
<li> Тамарин Танасугарн (Второй раунд)
<li> Чжан Кайчжэнь (Первый раунд)
<li> Кристина Плишкова (Первый раунд)
<li> Леся Цуренко (Первый раунд)
<li> Мисаки Дои (Третий раунд)
<li> Стефани Дюбуа (LL, Второй раунд)
<li> Стефани Форетц Гакон (LL, Первый раунд)
</ol>

 Отказы от участия в турнире 

  Ким Клейстерс (Травма ноги)  Агнеш Савай
  Алиса Клейбанова (Болезнь)<li> Тимея Бачински
<li> Патти Шнидер (Завершила карьеру)

 Список снявшихся спортсменов по ходу турнира 

  Ольга Говорцова (Первый раунд)''

<li> Магдалена Рыбарикова (Первый раунд)

Сетка

Финальные раунды 
{{Турнир8-Теннис3
| RD1=Четвертьфиналы
| RD2=Полуфиналы
| RD3=Финал
| score-width=15
| team-width=170
| RD1-seed1= 24
| RD1-team1= Доминика Цибулкова
| RD1-score1-1=1
| RD1-score1-2=1
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2= 5
| RD1-team2= Мария Шарапова
| RD1-score2-1=6| RD1-score2-2=6| RD1-score2-3=
| RD1-seed3= WC
| RD1-team3= Сабина Лисицки
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=64
| RD1-score3-3=6
| RD1-seed4= 9
| RD1-team4= Марион Бартоли
| RD1-score4-1=4
| RD1-score4-2=7
| RD1-score4-3=1
| RD1-seed5=  
| RD1-team5= Тамира Пашек
| RD1-score5-1=3
| RD1-score5-2=1
| RD1-score5-3=
| RD1-seed6= 4
| RD1-team6= Виктория Азаренко
| RD1-score6-1=6| RD1-score6-2=6| RD1-score6-3=
| RD1-seed7= 8
| RD1-team7= Петра Квитова
| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2=65
| RD1-score7-3=6
| RD1-seed8= 32
| RD1-team8= Цветана Пиронкова
| RD1-score8-1=3
| RD1-score8-2=7
| RD1-score8-3=2
| RD2-seed1= 5
| RD2-team1= Мария Шарапова
| RD2-score1-1=6| RD2-score1-2=6| RD2-score1-3=
| RD2-seed2= WC
| RD2-team2= Сабина Лисицки
| RD2-score2-1=4
| RD2-score2-2=3
| RD2-score2-3=
| RD2-seed3= 4
| RD2-team3= Виктория Азаренко
| RD2-score3-1=1
| RD2-score3-2=6| RD2-score3-3=2
| RD2-seed4= 8
| RD2-team4= Петра Квитова
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=3
| RD2-score4-3=6
| RD3-seed1= 5
| RD3-team1= Мария Шарапова
| RD3-score1-1=3
| RD3-score1-2=4
| RD3-score1-3=
| RD3-seed2= 8
| RD3-team2= Петра Квитова
| RD3-score2-1=6| RD3-score2-2=6| RD3-score2-3=
}}

 Первые раунды 

 Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый круг
| RD2=Второй круг
| RD3=Третий круг
| RD4=Четвёртый круг
| score-width=15
| team-width=160
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= К. Возняцки
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= А. Парра
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=
| RD1-seed03=
| RD1-team03= С. Мирза
| RD1-score03-1=64
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=3
| RD1-seed04=
| RD1-team04= В. Раззано
| RD1-score04-1=7| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=6| RD1-seed05=
| RD1-team05= А. Родионова
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= А. Главачкова
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=
| RD1-seed07=
| RD1-team07= А. Бондаренко
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=27
| RD1-team08= Я. Гайдошова
| RD1-score08-1=7| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3=
| RD1-seed09=24
| RD1-team09= Д. Цибулкова
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=8
| RD1-seed10=
| RD1-team10= М. Лучич
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=6
| RD1-seed11=
| RD1-team11= П. Херцог
| RD1-score11-1=63
| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3=6| RD1-seed12=
| RD1-team12= Ю. Ларссон
| RD1-score12-1=7| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=4
| RD1-seed13=
| RD1-team13= М. Юханссон
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= Х. Уотсон
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=4
| RD1-seed15=
| RD1-team15= А. Медина
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=16
| RD1-team16= Ю. Гёргес
| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=6| RD1-score16-3=
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= К. Возняцки
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= В. Раззано
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=
| RD2-seed03=
| RD2-team03= А. Главачкова
| RD2-score03-1=61
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=27
| RD2-team04= Я. Гайдошова
| RD2-score04-1=7| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3=
| RD2-seed05=24
| RD2-team05= Д. Цибулкова
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= П. Херцог
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=
| RD2-seed07=
| RD2-team07= М. Юханссон
| RD2-score07-1=610
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=16
| RD2-team08= Ю. Гёргес
| RD2-score08-1=7| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3=
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= К. Возняцки
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=27
| RD3-team02= Я. Гайдошова
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=
| RD3-seed03=24
| RD3-team03= Д. Цибулкова
| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3=6| RD3-seed04=16
| RD3-team04= Ю. Гёргес
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=6| RD3-score04-3=3
| RD4-seed01=1
| RD4-team01= К. Возняцки
| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=65
| RD4-score01-3=5
| RD4-seed02=24
| RD4-team02= Д. Цибулкова
| RD4-score02-1=1
| RD4-score02-2=7
| RD4-score02-3=7

}}

Секция 2

Секция 4 

|RD1-score02-1=5
|RD1-score02-2=6
|RD1-score02-3=6
|RD1-seed03=
|RD1-team03= М.Никулеску
|RD1-score03-1=6|RD1-score03-2=6|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= С.Баммер
|RD1-score04-1=1
|RD1-score04-2=1
|RD1-score04-3=
|RD1-seed05=WC
|RD1-team05= К.О`Брайен
|RD1-score05-1=0
|RD1-score05-2=5
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= К.Датэ
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=7
|RD1-score06-3=
|RD1-seed07=
|RD1-team07= А.Аманмурадова
|RD1-score07-1=3
|RD1-score07-2=1
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=23
|RD1-team08= В.Уильямс
|RD1-score08-1=6|RD1-score08-2=6|RD1-score08-3=
|RD1-seed09=32
|RD1-team09= Ц.Пиронкова
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=Q
|RD1-team10= К.Джорджи
|RD1-score10-1=2
|RD1-score10-2=1
|RD1-score10-3=
|RD1-seed11=
|RD1-team11= В.Кинг
|RD1-score11-1=7
|RD1-score11-2=2
|RD1-score11-3=2
|RD1-seed12=
|RD1-team12= П.Мартич
|RD1-score12-1=5
|RD1-score12-2=6|RD1-score12-3=6|RD1-seed13=
|RD1-team13= Е.Веснина
|RD1-score13-1=6
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14= Л.Поус
|RD1-score14-1=4
|RD1-score14-2=3
|RD1-score14-3=
|RD1-seed15=
|RD1-team15= А.Риск
|RD1-score15-1=0
|RD1-score15-2=6
|RD1-score15-3=3
|RD1-seed16=2
|RD1-team16= В.Звонарёва
|RD1-score16-1=6|RD1-score16-2=3
|RD1-score16-3=6'''
|RD2-seed01=
|RD2-team01=

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые